Günther von Schwarzburg-Sondershausen ist der Name folgender Personen:

 Günther XLII. von Schwarzburg-Sondershausen (1570–1643), Graf von Schwarzburg-Sondershausen, siehe Günther XLII. (Schwarzburg-Sondershausen)
 Günther I. (XLIII.) von Schwarzburg-Sondershausen (1678–1740), Fürst von Schwarzburg-Sondershausen, siehe Günther XLIII. (Schwarzburg-Sondershausen)